La Sede titular de Milo fue una Diócesis titular católica suprimida en 1923 y unificada a la diócesis de Siros.

Episcopologio

Obispos titulares 
 Gustave-Charles-Marie Mutel, OP (2 de septiembre de 1890 - 31 de enero de 1923)
 John Baptist Butt (18 de diciembre de 1884 - 26 de junio de 1885, nombrado, Obispo de Southwark)
 Marcelo Spínola y Maestre (16 de diciembre de 1880 – 10 de noviembre de 1884, nombrado, Obispo de Coria)
 Thomas Oliffe (26 de agosto de 1843 - 13 de mayo de 1859

Enlaces externos 
 catholic-hierarchy.org
 gcatholic.org

Milo